El Club Deportivo Caleta Huracán, es una institución nacida el 30 de Septiembre de 1940, representa a la localidad de Caleta Higuerillas en la comuna de Concón. Su sede se ubica en Calle Mantagua 135, Concón.

El club cuenta con diversas ramas deportivas, dentro de las que se encuentran el fútbol, siendo esta su principal y más tradicional disciplina, el básquetbol, siendo el primer club de su comuna oficialmente constituido que practica este deporte, y tenis de mesa.

Actualmente en el club participan cerca de 400 deportistas dentro de sus diversas ramas, lo que lo convierte en la institución deportiva más grande de Concón. Se caracteriza principalmente por contar con nutridas categorías infantiles y juveniles, desde las cuales han surgido decenas de jugadores que posteriormente formaron parte de las filas de diversos clubes profesionales de la región.

Participa activamente de las competencias de la Asociación de Fútbol de Concón obteniendo destacados resultados a lo largo de su historia, especialmente en las últimas dos temporadas donde resultó campeón de los torneos generales de esta organización, lo que lo consolidan como el club más exitoso a nivel local en los últimos años. Adicional a ello, en el año 2023, se encuentra compitiendo en la "Copa de Campeones" organizado por ARFA Quinta Región, representando a la comuna de Concón.

A diferencia de los demás clubes de la zona, posee un sello particularmente social, realizando una destacada labor en el desarrollo de los niños y jóvenes de la comuna, junto con un importante trabajo de desarrollo comunitario.

El club posee una fuerte identidad pesquera, ya que es la actividad a la que se dedicaban sus fundadores y gran parte de los miembros actuales. 

Su barra es conocida como "La Banda del Hura", quienes apoyan al club en sus diversas competiciones.